Grahovše je ime več naselij:

 Grahovše, Tržič
 Male Grahovše
 Velike Grahovše